Ранчо Рефухио има више значења:

 Ранчо Рефухио, Колонија Тријангуло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Рефухио (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику